Portugiesische Botschaft in Deutschland steht für:

 Portugiesische Botschaft in Berlin
 Portugiesische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Portugal